Hardcastle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hardcastle (1872–1933), Kapitän der britischen Marine und Amateurarchäologe
 Diana Hardcastle (* 1949), englische Schauspielerin
 Frances Hardcastle (1866–1941), englische Mathematikerin

 Paul Hardcastle (* 1957), britischer Musiker und Produzent

 Phil Hardcastle (1919–1962), australischer Rugby-Union-Spieler
 Sally Hardcastle (1945–2014), britische Journalistin und Radiomoderatorin
 Sarah Hardcastle (* 1969), britische Schwimmerin

Siehe auch:
 Hardcastle & McCormick, amerikanische Fernsehserie